Kąpielisko Fala w Łodzi
 Kąpielisko Fala w Chorzowie